Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 150-es, továbbá 150B, 150E jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 150-es busz (Budapest)
 150B busz (Budapest)tervezett
 150-es busz (Budapest, 1989–2008)megszűnt
 150E busz (Budapest)megszűnt